Парламентские выборы во Вьетнаме прошли 23 мая 2021 года. В ходе них были избраны 500 членов Национального собрания Вьетнама, который в свою очередь назначит премьер-министра, и депутатов народных советов.

Результаты

Примечания 

Вьетнам
Выборы во Вьетнаме
2021 год во Вьетнаме
Май 2021 года